Il tabellone singolare del Bangkok Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Sláva Doseděl. In finale ha sconfitto Patrick Baur (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Brian Garrow (primo turno)
  Neil Borwick (primo turno)
  Patrick Baur (finale)
  Kim Bong-Soo (secondo turno)

  Nick Brown (primo turno)
  Jonahan Canter (quarti di finale)
 Assente
  Jan Siemerink (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bangkok Challenger 1990